Shūko Aoyama e Chang Kai-chen erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

Tímea Babos e Chan Hao-ching hanno sconfitto in finale Chan Yung-jan e Zheng Saisai per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tímea Babos /  Chan Hao-ching (campionesse)
 Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (quarti di finale)

  Jarmila Gajdošová /  Hsieh Su-wei (semifinale) 
  Chan Yung-jan /  Zheng Saisai (finale)

Tabellone

Note 
 

BMW Malaysian Open 2014
WTA Tour 2014